Sanglier peut désigner :

 le sanglier d'Eurasie (Sus scrofa), un mammifère artiodactyles de la famille des suidés dont la forme domestique est le porc, et également les autres espèces du genre Sus et d'autres espèces de suidés : sanglier (animal) ;
 le sanglier, l’artisan qui confectionne les sangles cerclant le Mont d'Or, un fromage du Haut-Doubs ;
 les sangliers, une famille de poissons.
 André Sanglier (1911-1997), homme politique français.
 Le Sanglier des Ardennes, surnom de Guillaume de La Marck (mort en ), seigneur de guerre liégeois.

Voir aussi

Articles connexes 
 Symbolique du sanglier
 Liste de sangliers de fiction